Peter Best (componist), een Australisch componist
 Peter Best (acteur), acteur vooral bekend van zijn rol als Walter Vleeschhouwer in de Harry Potter-films